Stazione di Nola (RFI)
Stazione di Nola (Circumvesuviana)